Breton steht für:

 Breton (Band), englische Rockband
 Breton (Familienname), französischer Familienname

Breton ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Breton (Kansas)
 Breton (Kentucky)
 Breton (Louisiana)
 Breton Beach (Maryland)
 Breton Woods (New Jersey)

in Kanada:
 Breton (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

Siehe auch:
 Îlot Breton, Insel in der Antarktis
 Bretton